

Persone 
 Fernando de Guevara (ca. 1410-ca. 1482) – politico spagnolo
 Iñigo de Guevara (ca. 1418-ca. 1462) – militare e politico spagnolo, fratello del precedente
 Pietro de Guevara (ca. 1450-1486) – nobile spagnolo, figlio del precedente
 Antonio de Guevara, II conte di Potenza (1454-1513) – politico e diplomatico spagnolo, fratello del precedente
 Antonio de Guevara (ca. 1480-1545) – scrittore spagnolo
 Pedro Pacheco Ladrón de Guevara (1488-1560) – cardinale spagnolo
 Diego de Guevara y Quesada (m. 1520) – ambasciatore e collezionista d'arte spagnolo
 Felipe de Guevara (1500-1563) – umanista e collezionista d'arte spagnolo, figlio del precedente
 Sancho de Guevara y Padilla (m. 1585) – generale spagnolo
 Fernando Niño de Guevara (1541-1609) – cardinale spagnolo
 Luis Vélez de Guevara (1579-1644) – drammaturgo spagnolo
 Miguel de Guevara (ca. 1585-ca. 1646) – monaco agostiniano, poeta e filologo messicano del XVII secolo
 Iñigo Vélez de Guevara (1597-1658) – diplomatico spagnolo
 Juan Vélez de Guevara (1611-1675) – drammaturgo spagnolo
 Diego Ladrón de Guevara (1641-1718) – vescovo cattolico e amministratore coloniale spagnolo, viceré del Perù
 Innico Maria Guevara-Suardo (1744-1814) – nobile italiano, luogotenente del Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Trinidad Guevara  (1798-1873) – attrice teatrale uruguayana
 Juan Gualberto Guevara (1882-1954) – cardinale e arcivescovo cattolico peruviano
 Ernesto "Che" Guevara (1928-1967) – rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino
 Carlos Guevara (1930) – calciatore messicano
 Gerardo Guevara (1930) – compositore ecuadoriano
 Pablo Guevara Miraval (1930-2006) – poeta peruviano
 Moisés Guevara (1938-1967) – politico e guerrigliero boliviano
 Nacha Guevara (1940) – cantante, attrice, ballerina e politica argentina
 Jaime Guevara (1954) – cantautore ecuadoriano
 Otto Guevara Guth (1960) – politico costaricano
 Amado Guevara (1976) – calciatore honduregno
 Ana Guevara (1977) – atleta messicana
 Michael Guevara (1984) – calciatore peruviano
 Juan Francisco Guevara (1995) – pilota motociclistico spagnolo

Araldica e genealogia 
 Guevara o de Guevara – famiglia nobile spagnola di origine basca, diramatasi anche nel regno di Napoli

Geografia 
 Guevara – frazione del comune basco spagnolo di Barrundia

Altro 
 Guevara o Guerrilla War – videogioco arcade pubblicato nel 1987

Pagine correlate
 Antonio de Guevara (disambigua)
 Diego de Guevara
 Giovanni de Guevara
 Iñigo Vélez de Guevara (disambigua)
 Torre Guevara